

Persone
Barbara Nascimbene (1958-2018) – attrice italiana
Mario Nascimbene (1913-2002) – compositore e direttore d'orchestra italiano
Niccolò di Giacomo di Nascimbene, comunemente noto come Niccolò da Bologna – miniatore italiano
Pietro Nascimbene (1930) – ciclista su strada italiano
Rinaldo Nascimbene (1883-1958) – biblista, teologo ed ebraista italiano

Pagine correlate
Nascimbeni